Der Porsche Tennis Grand Prix 2022 war ein Damen-Tennisturnier in Stuttgart. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 500 ist Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 18. bis 24. April 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Ashleigh Barty im Einzel sowie die Paarung Ashleigh Barty/Jennifer Brady im Doppel. Im Einzel gewann Iga Świątek, im Doppel die Paarung Desirae Krawczyk/Demi Schuurs.

Die Siegerin im Einzel erhielt neben dem Preisgeld einen Porsche Taycan GTS Sport Turismo.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Porsche Tennis Grand Prix 2022 fand vom 16. bis 17. April 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Stuttgart